Флаг муниципального образования Новосе́льское сельское поселение Брюховецкого района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 февраля 2012 года решением Совета Новосельского сельского поселения № 132 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7865.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Новосельского сельского поселения Брюховецкого района в синем, зелёном, жёлтом, чёрном и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В пересечённом лазурью и зеленью поле золотое солнце (без лика) с одиннадцатью расходящимися и вписанными лучами, обременённое чёрной с серебряными брюшком, клювом и глазом ласточкой».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Сельское поселение Новосельское расположено среди бескрайних степей в центральной степной зоне Краснодарского края, что аллегорически отражено на флаге синей и зелёной полосами.

Изображение солнца с одиннадцатью, расходящимися от солнечного диска, лучами аллегорически указывает на одиннадцать населённых пунктов, которые были объединены в единое Новое Село. Лучи солнца также аллегорически указывают на хлебные поля, составляющие основное направление в развитии поселения.

Солнце символизирует тепло и свет, дающие жизнь всему сущему на земле.

Жёлтый цвет (золото) — символизирует величие и процветание, прочность и достаток.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю и аллегорически говорит о чистом небе, которое уходит вдаль бесконечных степных просторов и о речке Правый Бейсужек, протекающей через поселение.

Зелёный цвет аллегорически указывает на развитие растениеводства в поселении, а также символизирует уникальную кубанскую природу, плодородие, жизнь, надежду и здоровье.

Изображение ласточки символизирует любовь к малой родине, к матери, верность, новую жизнь — обновление, возрождение. Ласточка, летящая ввысь символизирует стремление к лучшему, к познанию неизведанного.

Чёрный цвет символизирует постоянство, вечность и незыблемость крестьянского труда, родную землю.

Примечания